Als Treppenlauf bezeichnet man 

 ein Segment einer Treppe, siehe Treppenlauf (Bauteil)
 einen Laufwettbewerb, siehe Treppenlauf (Laufwettbewerb)